Weippert steht für:

 Weippert, ein deutscher Hersteller von Wohnwagen

Weippert ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Weippert (1878–1945), deutscher Architekt
 Georg Weippert (1899–1965), deutscher Nationalökonom und Soziologe 
 Helga Weippert (1943–2019), deutsche Alttestamentlerin
 Lola Weippert (* 1996), deutsche Radiomoderatorin und Model
 Manfred Weippert (* 1937), deutscher evangelischer Theologe
 Nadja Weippert (* 1982), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Weipert